|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2016 vond plaats van 25 tot en met 30 april 2016 in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Timea Bacsinszky uit Zwitserland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Nieuw-Zeelandse kwalificante Marina Erakovic in twee sets. Bacsinszky wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2016.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de halve finale – daarin moest zij de duimen leggen voor Marina Erakovic. Een tweede Nederlandse speelster, Richèl Hogenkamp, die in eerste instantie het kwalificatietoernooi niet had doorstaan, werd door afmelding van Karin Knapp alsnog als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten – daar bereikte zij de tweede ronde, door de als vierde geplaatste Irina-Camelia Begu te verslaan. De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als vierde geplaatste duo Xenia Knoll / Aleksandra Krunić won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Tatjana Maria en Raluca Olaru in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Servische Krunić had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Zwitserse Knoll geen.

Het Nederlandse team Richèl Hogenkamp / Lesley Kerkhove bereikte de tweede ronde, waarin zij verloren van het eerste reekshoofd.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Rabat 2016
Rabat
Sport in Rabat